Universitätsplatz ist ein Name für einen Platz: 
 Universitätsplatz (Bukarest) 
 Universitätsplatz (Halle)
 Universitätsplatz (Heidelberg)
 Universitätsplatz (Rostock)
 Universitätsplatz (Salzburg)